Нардара́н () — посёлок городского типа в Сабунчинском районе Баку, расположенный в 25 км к северу от центра столицы Азербайджана.

История 
Возникновение Нардарана относится к 1301 году. Первоначально был воздвигнут замок, вокруг которого начали появляться первые кварталы.

Население 
По статистическим данным 1893 года, этнический состав Нардарана составляли таты.

По всесоюзной переписи населения 1989 года в Нардаране проживало 5 160 человек.

В 2016 году в Нардаране проживало 9,8 тыс. человек.

Среди населения посёлка сильны традиции шиитского ислама.

Экономика 
 Цветоводство
 Ковроткачество
 молочно-овощеводческий совхоз.

Достопримечательности 
В селе находятся построенная во времена Шаха Аббаса II древняя мечеть Гаджи Бахши, (архитектор Мурад Али), напротив неё каравансарай Шаха Аббаса, древний замок, комплекс мечеть-медресе, а также Джума-мечеть, мечеть Хаджи Гулам Али, мечеть Дырбай, мечеть Ага, несколько водных резервуаров, а также древние бани и кладбища, древние надгробные камни.

Среди достопримечательностей — Нардаранская крепость (1301 года постройки, архитектор Махмуд, сын Саада), баня (1388 года постройки, архитектор Гуштасиф, сын Мусы), мавзолей XIV века, «Ханская дача» XV века, Амбуранский маяк.

Известные уроженцы/жители 

Мамедбагир Багирзаде — певец, композитор. Народный артист Азербайджана.
Ибрагимова, Сафура Агабаба кызы — Народная актриса Азербайджана.
 Мовсумзаде Мамед Мелик Мирза оглу — профессор, член-корреспондент Академии наук Азербайджана.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты в административном подчинении Баку
Посёлки городского типа Азербайджана